Roberto Rojas (1955–1991) válogatott perui labdarúgó
 Roberto Rojas (1957) válogatott chilei labdarúgó, edző
 Roberto Rojas (1974) spanyol labdarúgó